Název Javorka má více míst:
 Javorka (Seč), část města Seč v okrese Chrudim
 Javorka (přítok Cidliny), řeka
 Park Javorka (sady Javorka), park v České Třebové
 Javorka či Javorecký potok (Česká Třebová), potok pramenící v parku Javorka v České Třebové

Externí odkazy